

Pessoas
Page Kennedy
Bettie Page
Diamond Dallas Page
Ellen Page
Geraldine Page
Jimmy Page
Larry Page
Melinda Page Hamilton
Page Hamilton
Rhino Page
Ruth Page

Localidades
Page (Arizona)
Page (Dacota do Norte)
Page (Nebraska)
Condado de Page
Page Park

Desambiguações de topônimos